Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet 2009 określiły 11 drużyn, które dołączyły do Finlandii, gospodarza mistrzostw, w turnieju finałowym.

Runda Wstępna 
20 zespołów zostało podzielonych na 5 grup po 4 drużyny. Zwycięzca każdej z grup zakwalifikował się do rzeczywistych eliminacji do turnieju. 25 reprezentacji zostało zwolnione z rundy wstępnej.

Grupa A1
Rozegrana w Turcji.

Grupa A2
Rozegrana w Bośni i Hercegowinie.

Grupa A3
Rozegrana w Luksemburgu

Grupa A4
Rozegrana w Rumunii

Grupa A5
Rozegrana w Macedonii

Runda Eliminacyjna
Rozlosowano sześć grup po pięć zespołów. Zwycięzcy grup automatycznie zakwalifikowali się do turnieju finałowego. Sześć zespołów z drugich miejsc oraz 4 najlepsze drużyny z miejsc trzecich awansowały do baraży rozegranych na zasadzie dwumeczu. W klasyfikacji drużyn z miejsc trzecich brano pod uwagę punkty zdobyte z drużynami, które zajęły pierwsze, drugie i czwarte miejsce w grupie. Punkty zdobyte w pojedynku z ostatnimi drużynami nie były liczone.

Grupa 1

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa 2

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa 3

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa 4

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa 5

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa 6

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Klasyfikacja trzecich

Baraże

10 drużyn, które przeszły do tej rundy podzielono na 3 koszyki:

 Koszyk 1: Islandia, Włochy, Rosja, Ukraina (4 najlepsze drużyny z drugich miejsc)
 Koszyk 2: Irlandia, Szkocja, Słowenia, Czechy (4 najlepsze drużyny z trzecich miejsc)
 Koszyk 3: Hiszpania, Holandia (2 najsłabsze drużyny z drugich miejsc)

Zasady losowania: Do każdej z drużyn z pierwszego koszyka została rozlosowana drużyna z koszyka drugiego. Drużyny z koszyka trzeciego rozegrały mecz pomiędzy sobą jako najsłabsze drużyny z drugich miejsc.

Pierwsze mecze

Rewanże

Islandia wygrywa w dwumeczu 4-1

Włochy wygrywają w dwumeczu 3-1

Remis w dwumeczu 4:4. Rosja wygrywa dzięki większej ilości zdobytych bramek na wyjeździe

Holandia wygrywa w dwumeczu 4:0.

Ukraina wygrywa w dwumeczu 5:0.

Zakwalifikowane drużyny

  Finlandia (gospodarze)
  Anglia
  Szwecja
  Francja
  Niemcy
  Dania
  Norwegia
  Islandia
  Włochy
  Holandia
  Rosja
  Ukraina

Najlepsze strzelczynie

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Kobiet 2009